Wysocki (feminin Wysocka, plural Wysoccy) este un nume de familie de origine poloneză. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Adam Wysocki (n. 1974), canoist polonez
 Ben Wysocki (n. 1984), baterist american
 Charles Wysocki (artist) (1928–2002), pictor american
 Charles Wysocki, biolog și psiholog american
 Jacob Wysocki (n. 1990), actor și comedian american
 Jon Wysocki (n. 1971), muzician american
 Józef Wysocki (1809–1873), general polonez
 Konrad Wysocki (n. 1982), baschetbalist polonez
 Krystyna Krupska-Wysocka (1935–2020), regizoare poloneză
 Lidia Wysocka (1916–2006), actriță poloneză
 Małgorzata Wysocka (n. 1979), ciclistă poloneză
 Marzena Wysocka (n. 1969), aruncătoare de disc poloneză
 Pete Wysocki (1948–2003), jucător de fotbal american
 Piotr Wysocki (1797–1875), locotenent polonez
 Piotr Wysocki (n. 1936), actor polonez
 Ricky Wysocki (n. 1993), aruncător de discuri profesionist american
 Ruth Wysocki (născută în 1957), alergătoare americană
 Stanisława Wysocka (1877–1941), actriță poloneză și regizoare de teatru
 Zdzisław Wysocki (n. 1944), compozitor polonez

Vezi și
 Piotr Wysocki

Nume de familie poloneze